Burghausen ist steht für:

Territorium:
 Grafschaft Burghausen-Schala
Orte:
 Burghausen, Stadt im Landkreis Altötting, Bayern
 Burghausen (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil von Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Burghausen (Leipzig), Ortsteil von Leipzig, Sachsen
 Burghausen (Münnerstadt), Ortsteil von Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Burghausen (Schwarzach), Ortsteil von Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Burghausen (Wasserlosen), Ortsteil von Wasserlosen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Burghausen (Windelsbach), Ortsteil von Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Personen:
 Heinrich von Burghausen (1304–1337), Bischof von Seckau
 Burghauß (Adelsgeschlecht), behauptete ab 17. Jahrhundert eine agnatische Abstammung von den mittelalterlichen Grafen von Burghausen

Siehe auch:
 Burg Burghausen, mehrere Burgen
 Burg Hausen
 Burghauser
 Burghaus